Kalapuya peut désigner :
 Kalapuyas, peuple amérindien de l'Oregon
 Kalapuya, une petite famille de langues amérindiennes, comportant le Kalapuya du Nord, le Kalapuya central et le Kalapuya du Sud
 Kalapuya, genre de champignon de la famille des Morchellaceae